

События 
 Консулы Публий Сульпиций Саверрион (патриций) и Публий Деций Мус (плебей).
 Весна — Пирр наступает на Апулию. Победа Пирра над римлянами при Аскулуме (Аускуле) (всего билось 70000 человек).
 Весна — Вторжение кельтов (галлов) во Фракию и Македонию. Птолемей Керавн с пренебрежением отнёсся к предложению дарданцев о помощи и выступил навстречу кельтам. Май — В первой битве Птолемей Керавн разгромлен, попал в плен и убит.
 Осада кельтами Византия. Византий выплачивает выкуп.
 279—277 — Вторжение кельтов на Балканский полуостров и в северные области Малой Азии. Образование кельтского царства в юго-восточной Фракии.
 Май — июль — Царь Македонии Мелеагр, брат Птолемея Керавна.
 Мелеагр свергнут Антипатром.
 Царь Македонии Антипатр II, сын Филиппа, младшего брата Кассандра.
 Антипатр свергнут Сосфеном.
 279—278 — Царь Македонии Сосфен.
 Сосфен, с трудом собрав войска, добился некоторого успеха против кельтов.
 Образование Ахейского союза

Скончались 
 Птолемей II Керавн — Македонский царь

См. также